Потік — річка в Україні, в Теребовлянському та Чортківському районах Тернопільської області, права притока Серету (басейн Дністра).

Опис 
Довжина річки приблизно 7 км. Висота витоку над рівнем моря — 285 м, висота гирла — 241 м, падіння річки — 44 м, похил річки — 6,29 м/км.

Розташування 
Бере початок на південній стороні від села Вербівців. Тече переважно на південний схід через село Звиняч і на південно-західній околиці села Скомороше впадає у річку Серет, ліву притоку Дністра.

Примітки 

Малі річки України
Річки Теребовлянського району
Річки Чортківського району
Притоки Серету
Статті про річки Тернопільської області без зображення в картці